Алекса́ндр Золотарёв: Золотарёв, Александр Александрович (род. 1940) — советский легкоатлет, прыгун тройным.
 
 Золотарёв, Александр Семёнович (Александр Брасс; род. 1967) — российский социолог, автор книг и статей на темы террора и борьбы с ним, а также по истории ислама и западноевропейского экстремизма.